Aleksander Majkowski (1876–1938) – kaszubski pisarz, dziennikarz, poeta i dramaturg, działacz społeczny, kulturalny, polityczny, doktor medycyny i lekarz.
 Andrzej Majkowski (ur. 1939) – polski dyplomata, urzędnik, w latach 1996–2005 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
 Benedykt Majkowski (1893–1953) – polski oficer, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Boļeslavs Maikovskis (Bolesław Majkowski) (1904–1996) – łotewski oficer policji pomocniczej na służbie niemieckiej.
 Bolesław Majkowski – polski kierowca rajdowy.
 Edmund Majkowski (1929–2009) – polski artysta rzeźbiarz, specjalizujący się w tematyce batalistycznej i historycznej.
 Jan Majkowski (1828–1905) – polski działacz polityczny członek Centralnego Komitetu Narodowego, współautor Manifestu 22 stycznia.
 Jerzy Majkowski (1928–2019) – polski działacz konspiracji w czasie II wojny światowej oraz powojenny działacz kombatancki, prof. zw. dr hab. n. med.
 Józef Majkowski (1915–1987) – polski jezuita, duszpasterz akademicki, wykładowca psychologii religii i teologii ascetycznej, doktor nauk kościelnych, poeta.
 Krzysztof Majkowski (ur. 1957) – polski polityk, z zawodu energetyk, senator VII kadencji.
 Krzysztof Majkowski (ur. 1978) – polski hokeista i trener.
 Marian Majkowski (1912–1926) – polski pisarz kaszubski.
 Zbigniew Majkowski  (1946–2011) – polski artysta projektant, profesor krakowskiej ASP.